Валітов — російське прізвище, яке утворене титулу карельських князів.

Походження 

Прізвище Валітов є назвою титулу карельських князів і взагалі правителів середньовічної Карелії з числа представників військово-родової аристократії. Цей титул походить від старокарельского vallta — «обраний».

На відміну від більшості середньовічних монархій символом влади валіта не був головний убір (корона чи щось подібне) і не зброя, а особливий плащ — накидка, поли якого біля воротника скріплювалися ланцюгом (як правило, золотим) на двох застібках-фібулах. Виходячи з цієї гіпотези, можна припустити, що родоначальник прізвища Валітова був одним з карельських князів, людиною, яка користується великою повагою і авторитетом у суспільстві.

Крім того, це слово утворене від арабського імені Валита, що перекладається як «хлопчик». Цілком ймовірно, можна припустити, що засновник роду Валітових був довгоочікуваним сином. Крім того, ім'я Валита має такі значення як «рід, порода, плем'я, потомство, нащадок». У такому випадку батьки, нарікаючи свою дитину такими ім'ям, бажали йому, щоб у нього була велика сім'я з численними нащадками.

Відомі носії 

 Валітов Рафкат Амірханович (1912—1993) — фахівець у галузі радіотехніки, доктор фізично-математичних наук (1955), професор (1958), Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1965).

 Валітов Загир Суфіянович (нар. 1940) — російський актор, народний артист Башкирської АССР (1984).
 Валітов Гібадулла Набіевіч (1932—1986) — старший апаратник ВАТ «Салаватнефтеоргсинтез», кавалер Ордена Леніна.
 Валітов Раїль Бакирович (нар. 1940) — хімік-технолог, член-кореспондент АН Республіки Башкортостан, доктор технічних наук, професор.
 Валітов Шаміль Махмутович (1955—2016) — радянський і російський економіст.

Валітова 

 Валітова Набіля Габдельхамідівна (1928—2006) — артистка балету, балетмейстер, Народна артистка РРФСР (1969), Заслужена артистка РРФСР (1955).

Див. також 

 Валітово — присілки в Башкортостан

Примітки